Il termine Rathaus (letteralmente ) può avere i seguenti significati:

Architettura 
 Rotes Rathaus (Municipio Rosso) – municipio di Berlino

Geografia 
 Rathaus – quartiere della città di Zurigo

Persone 
 Karol Rathaus – compositore austro-ungarico

Trasporti 
 Rathaus – fermata della metropolitana di Amburgo
 Rathaus – fermata della metropolitana di Vienna
 Rathaus – stazione della Stadtbahn di Duisburg

Altri progetti